Eris kan henvise til flere artikler:

 Eris – en græsk gudinde.
 136199 Eris – en dværgplanet opkaldt efter gudinden.
 Eris (edderkop) – en edderkop.